Мессі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна.
 Ліонель Мессі (;  24 червня 1987 року, Росаріо, Аргентина) — аргентинський футболіст.
 Мессі Марв — американський репер.
 14420 Мессі (14420 Massey) — астероїд головного поясу.